Prisoners of War ( für ‚Kriegsgefangene‘) steht für:

 Prisoners of War (2009), ein US-amerikanisches Kurzfilm-Kriegsdrama des Regisseurs Bart Johnson aus dem Jahr 2009
 Prisoners of War (2011) (My Way), ein südkoreanisches Kriegsdrama des Regisseurs Kang Je-gyu aus dem Jahr 2011
 Prisoners of War (Dokumentarfilm), ein US-amerikanischer Dokumentarfilm von Ben Maner und Meg Weidner aus dem Jahr 2011

Siehe auch:
 Kriegsgefangene